Kabinett Gerbrandy steht für folgende Exilregierungen der Niederlande:
 Kabinett Gerbrandy I 
 Kabinett Gerbrandy II 
 Kabinett Gerbrandy III